Waynesburg es el nombre de varias localidades en Estados Unidos:

 Waynesburg (Indiana)
 Waynesburg (Ohio)
 Waynesburg (Pensilvania)